Vetten ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Vetten (* 1956), deutscher Sportjournalist
 Horst Vetten (1933–2014), deutscher Sportjournalist und Buchautor
 Matthäus Heinrich Vetten, deutscher Bildhauer und Bildschnitzer des Barock